Егия́ Тынтеся́н (; , Константинополь, Османская империя, ныне Стамбул, Турция , там же) — армянский композитор, музыковед, педагог, издатель и общественный деятель.

Биография 
Записал европейской нотацией и опубликовал мелодии многих армянских церковных песнопений. Тынтесяну принадлежат работы по вопросам хазовых (невменных) записей армянского осмогласия. Был пропагандистом европейской системы музыкального образования и системы нотации; издавал армянские народные песни. Автор нескольких песен. Преподавал теорию музыки и церковное пение в Киликии (Аджин) и Иерусалиме.

Сочинения 
 Мелодическое содержание песнопений святой армянской церкви по восьми гласам. — Константинополь, 1864. 
 Характеристика песнопений Св. церкви Армении. — Константинополь, 1874.; Стамбул, 1933. 
 Нотный Шаракноц (Гимнарий). — Стамбул, 1934. древне

Литература 
 Музыкальный энциклопедический словарь / Гл. ред. Г. В. Келдыш. — М.: Советская энциклопедия, 1990. — с. 558 — ISBN 5-85270-033-9
 Тагмизян Н. К., Теория музыки в древней Армении. — Ереван, 1977.